SXW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sauren (Papua Nuova Guinea)